Padrenda är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Ourense och regionen Galicien, i den nordvästra delen av landet,  km nordväst om huvudstaden Madrid. Padrenda ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Padrenda är lite bergig. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydost om Padrenda. Runt Padrenda är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Celanova,  km öster om Padrenda. I omgivningarna runt Padrenda växer i huvudsak blandskog.

Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juni, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är november, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är januari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i Galicien